OGG est un sigle qui peut signifier :
 Ogg est un projet de la fondation Xiph.org ainsi qu’un format conteneur né dans le cadre de ce projet (voir aussi Ogg Vorbis).
 OGG est l’acronyme de l’Ordre de la Grande Gidouille.

OGG est un code qui signifie :
 .